Malik Ayaz Abu l-Nadjm, esclau gaznèvida, primer sobirà musulmà de Lahore
 Amir Ayaz, emir de Hamadan
 Malik Ayaz, almirall i home d'estat del Gujarat (segles XV-XVI)
 Aizaz Mutalibov, primer president de l'Azerbaidjan després de la segona independència (1991-1992)